Старово () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково. Население составляет 331 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Старово, в состав которого входит Старово, должность кмета (старосты) исполняет Юсеин Юсуф Мехмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Кирково — Шукран Кязим Идриз (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кырджалийской области